Guy Mairesse peut désigner :
 Guy Mairesse (1910-1954), un pilote automobile français ;
 Guy Mairesse (1924-2009), un acteur français.